Колбино — название населённых пунктов в России:

 Колбино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Колбино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Майское сельское поселение.
 Колбино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Колбино — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Колбино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Колбино — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Колбино — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Колбино — прежнее название села Искра в Солонешенском районе Алтайского края.